James Wedderburn ist der Name folgender Personen:

* James Wedderburn (Dichter) (1495–1553), schottischer Dichter
 James Wedderburn (Leichtathlet) (* 1938), barbadischer Leichtathlet für die Westindische Föderation